Керманша́х () — одна из 14 областей (шахрестанов) иранской провинции Керманшах. Административный центр — город Керманшах.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی)
 Фирузабад (بخش فیروزآباد)
 Махидешт (بخش ماهیدشت)
 Кузеран (بخش کوزران)
Население области на 2006 год составляло 950 400 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

шахрестаны Керманшаха